In 1948 werd het 44ste Campeonato Baiano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Bahia. De competitie werd gespeeld van 8 april 1948 tot 3 mei 1949 en werd georganiseerd door de FBF. Bahia werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Play-off

Derde toernooi

Finaleronde

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Baiano
Baiano